Бістахіеверсор (лат. Bistahieversor sealeyi, від нав. Bistahí (місце розкопок) і грец. έβερσορ — "руйнівник") — Тиранозавроїд, який є сестринським таксоном відносно Тиранозаврових. Рід містить єдиний вид, описаний в 2010 році. Голотипом став екземпляр, знайдений в формації Кіртленд, усі інші екземпляри були знайдені у більш ранній формації Фрутленд.

Відкриття 
Перші рештки Бістахіеверсора були знайдені в 1990 році, на території Нью-Мексико, частковий череп і скелет були класифіковані, як Облизодон, другий зразок, що складався з неповного черепа малолітньої особи був знайдений в 1992, третій зразок з повним черепом був знайдений в 1998 році.

В дослідженні 2000 року Томас Карр і Томас Вільямсон дослідили екземпляри і перекласифікували їх до нового виду Дасплетозавра. І тільки в 2010 році, при повторних дослідженнях Карр і Вільямсон зрозуміли, що матеріал являє собою новий рід, який вони назвали Bistahieversor sealeyi.

Ім'я Бістахіеверсор складається з навашського слова Bistahí (місце, де був знайдений голотип) і грецького слова έβερσορ, що означає "руйнівник", буквально означає "Руйнівник з Бістахі".

Опис 

Скам'янілостей доволі мало, але на сьогодні відомо достатньо інформації про інших Тиранозавроїдів, щоб реконструювати облік Бістахіеверсора, тварина досягала довжини можливо до 9 метрів, хоча скоріше 8 максимум і маси більше, ніж в 1 тону. Якщо згадати восьмиметрових Тиранозаврових, по типу 2 - тонних Літронакса і Танатотериста, то на їх фоні Бістахіеверсор є доволі худим, що і вказує на його більш базальне положення у порівнянні з вище згаданими. Оскільки Тиранозаврові є родиною бігунів, близький до них Бістахіеверсор напевне також був активно бігаючим хижаком.

Череп 
Череп був доволі широким, це вказує, що великі голови почала розвивати не родина Тиранозаврових, а їх спільний з Бістахіеверсором предок. Серед відмінностей черепа можна додати меншу у порівняні з Тиранозавровими висоту, отвір над оком, в якому скоріше за все знаходились повітряні мішки а також іншу кількість зубів - 64 штуки.

Органи чуття 
Динозавр мав дуже хороший нюх і сильно розвинений зір, що характерно для Тиранозаврових, як і широкий череп ці два органи чуття напевне розвилися у спільного предка.

Класифікація 

Раніше вважалося, що Бістахіеверсор є Тиранозаврином, більш близьким до Тиранозавра ніж Тератофоней і навіть Дасплетозавр, причиною є схожість зубів і як згадувалось раніше хибна думка про еволюцію черепів, а точніше коли вони почали розширятись, посилюючи силу укусу і покращуючи зір. Пізніші дослідження в свою чергу показали, що він не є Тиранозаврином і навіть не є Тиранозавровим. Однак все ж Бістахіеверсор є найближчим сестринським таксоном для останніх. Деякі вчені також припускають, що схожість з пізніми Тиранозавровими в аспектах черепа є результатом конвергентної еволюції.

Палеоекологія 
Бістахіеверсор жив на території материка  Ларамідія, в самій південній його частині. Він був апекс хижаком регіону, хоча не був найбільшим хижаком континенту, оскільки в центральних регіонах Ларамідії жили Дасплетозаври а в північних Горгозаври; обидва хижака були приблизно на метр довшими і в два рази масивнішими.

В ареалі існування Бістахіеверсора жили Еудромеозаври під назвою Заврорнітолести, невеличкі півтораметрові хижаки, там же існували всеїдні Орнітоміми і декілька безіменних Дромеозаврид. В формації Кіртленд також був знайдений Пахіцефалозавр по імені Стегоцерас, маленька травоїдна тварина.

Основною здобиччю Бістахіеверсора були Гадрозаврові, по типу Анасазізавра і Критозавра, а також Цератопси на рахунок Бістіцератопса, великого Пентацератопса і Термінокава, гіганського Титаноцератопса. Скоріш за все на свою здобич динозавр полював способом заганяння і виморення, кусаючи в хвосто-бедровий м'яз для знерухомлення жертви, як це робили майже всі Тиранозаврові.

Посилання